Военно-морская история — процесс развития военно-морского дела с древности до современности, и одновременно одна из составляющих военно-морской науки (теории военно-морского флота), изучающая военные действия на море и силы военных флотов прошлого в различные эпохи.  

В другом источнике указано что Военно-морская история имеет своей задачей изучение условий развития военно-морской силы и исследование политического влияния этой силы, как самостоятельного фактора истории, на развитие государств и народов.Военно-морская история как наука и дисциплина является составной частью военной истории и военно-морской (морской) науки.

Состав 
Военно-морская история состоит из:
 истории вооружённой борьбы на море;
 истории военно-морского искусства;
 истории кораблестроения и вооружения;
 истории строительства и организации флотов;
 истории военно-морской мысли;
 военно-морской историографии;
 и так далее.

См. также 
 Морская Николаевская академия

Примечания

Литература 
 
 
 

Военно-морская наука
Военная история